Tem kan syfta på följande:

ett transeuropeiskt motorvägsprojekt, se Trans-European Motorways
en stiftelse i Lund, se TEM (stiftelse)
förkortning för transmissionselektronmikroskop